Ву́лиця О́льги Кобиля́нської (також Ву́лиця Кобиля́нської) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Вулиця Ольги Кобилянської 
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Берегове Закарпатської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Болехів Івано-Франківської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Бучач Тернопільської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Вашківці Чернівецької області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в смт Великий Бичків Закарпатської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в смт Верховина Івано-Франківської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Володимир Волинської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Гадяч Полтавської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Дрогобич Львівської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Дубно Рівненської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Жовква, Львівської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Збараж Тернопільської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Звягель Житомирської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Здолбунів Рівненської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Кальміуське Донецької області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Кам'янське Дніпропетровської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Канів Черкаської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в смт Кельменці Чернівецької області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Кіцмань Чернівецької області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Ковель Волинської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в смт Козова Тернопільської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Коломия Івано-Франківської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Корець Рівненської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Краматорськ, Донецької області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Кременчук Полтавської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в смт Кути Івано-Франківської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Лубни Полтавської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Надвірна Івано-Франківської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в смт Нова Прага Кіровоградської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Помічна Кіровоградської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Прилуки Чернігівської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Рава-Руська Львівської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Рогатин Івано-Франківської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Сквира Київської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в смт Смотрич Хмельницької області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Сокаль Львівської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Стебник Львівської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Сторожинець Чернівецької області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Стрий Львівської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Тетіїв Київської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Трускавець Львівської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Тульчин Вінницької області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Хмільник Вінницької області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Хоростків Тернопільської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Хотин Чернівецької області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Хрустальний Луганської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Шепетівка Хмельницької області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Шостка Сумської області.
 Вулиця Ольги Кобилянської — вулиця в місті Яремче Івано-Франківської області.

Вулиця Кобилянської 
 Вулиця Кобилянської — вулиця в смт Берегомет Чернівецької області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Бережани Тернопільської області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Бровари Київської області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в смт Верховина Івано-Франківської області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Вижниця Чернівецької області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Заліщики Тернопільської області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Калуш Івано-Франківської області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Копичинці Тернопільської області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Коростень Житомирської області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Косів Івано-Франківської області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в смт Красне Львівської області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Макіївка Донецької області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Радехів Львівської області
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Самбір Львівської області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в смт Скала-Подільська Тернопільської області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Сніжне Донецької області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Сокиряни Чернівецької області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в смт Солотвин Івано-Франківської області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Теребовля Тернопільської області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Тлумач Івано-Франківської області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Умань Черкаської області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Ходорів Львівської області.
 Вулиця Кобилянської — вулиця в місті Чортків Тернопільської області.

Вулиці, названі на честь людей
Вулиці Ольги Кобилянської